Ce tableau rassemble les peintures de Claude Monet, par dates, et par thèmes à chaque fois que cela était pertinent. Les séries qui font déjà l'objet d'un article ne sont mentionnées que par le lien.

Liens externes

Références 

Monet, Claude